Giōrgos Pantziaras – ex calciatore cipriota
 Koulīs Pantziaras – ex calciatore cipriota
 Nikos Pantziaras – ex calciatore cipriota